Ledersteger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ledersteger (1898–1971), österreichischer Filmarchitekt
 Karl Ledersteger (1900–1972), österreichischer Geodät